College Avenue Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 College Avenue Historic District (Kansas), NRHP-Nr. 07000321
 College Avenue Historic District (Appleton, Wisconsin), NRHP-Nr. 82001848
 College Avenue Historic District (Waukesha, Wisconsin), NRHP-Nr. 83004328

 Ashburn Heights-Hudson-College Avenue Historic District, NRHP-Nr.92001411
 West College Avenue Historic District, NRHP-Nr.94001123